Wittke ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Maria Wittke, deutsche Althistorikerin, Archäologin und Kartografin
 Axel Wittke (* 1960), deutscher Fußballspieler
Eva Wittke (* 1951), deutsche Schwimmerin
 Gerhard Wittke (* 1930), deutscher Fußballtorhüter
 Gudrun Baudisch-Wittke (1907–1982), österreichische Keramikerin, Bildhauerin und Malerin
 Harald Schroeter-Wittke (* 1961), deutscher Praktischer Theologe
 Jens Wittke (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Lutz Wittke (* 1947), deutscher Leichtathlet
 Manfred Wittke (* 1953), deutscher Fußballtorhüter
 Oliver Wittke (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Thomas Wittke, Geburtsname von Wittek (Comiczeichner) (* 1964), deutscher Comiczeichner und Illustrator
 Volker Wittke (1957–2012), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Witke